Большие Соли

 Большие Соли — название пгт Некрасовское Ярославской области до 1938 года.
 «Большие Соли» — медицинское учреждение Некрасовского района Ярославской области, специализирующееся на восстановительной медицине.
 «Большие Соли» — производитель минеральной воды, расположенный на территории ЦМР «Большие Соли».